Фадеевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Фадеевка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Фадеевка — исчезнувший посёлок в Благовещенском районе Алтайского края.
 Фадеевка — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Фадеевка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Фадеевка — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Фадеевка — деревня в Спасском районе Татарстана.

Украина 
 Фадеевка — село в Полонском районе Хмельницкой области.